Carrie Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carrie Lake (Minnesota)
 Carrie Lake (North Dakota)
 Carrie Lake (Washington)